Eren Albayrak, né le  à Istanbul, est un footballeur international turc, évoluant à Çaykur Rizespor au poste de latéral gauche.

Biographie

Carrière professionnelle

Rizespor (2013-2016) 

Il joue son premier match en équipe de Turquie le , en amical contre le Luxembourg (victoire 1-2).

İstanbul Başakşehir FK (depuis 2016) 

Il participe aux tours préliminaires de la Ligue Europa lors de la saison 2016-2017 avec le club de Başakşehir.

Statistiques 
Ce tableau résume les statistiques en carrière d'Eren Albayrak.

Palmarès 
 Champion de Turquie en 2010 avec Bursaspor

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international turc
Joueur du Bursaspor
Joueur du Trabzonspor
Joueur de l'Orduspor
Joueur du Rizespor
Joueur de l'Istanbul Başakşehir
Joueur du Konyaspor
Joueur du Júbilo Iwata
Joueur de l'Antalyaspor
Naissance en avril 1991
Naissance à Istanbul